Smart kan avse:

 Smart (personbil) – en personbil utvecklad av Mercedes-Benz. 
 SMART-1 – en svensktillverkad rymdsond
 SMART (målformulering) – ett målformuleringssätt inom projektledning
 S.M.A.R.T. – ett protokoll för diagnostisering av hårddiskar.
 Smart (TV-serie) – en amerikansk komediserie från 1965.
 Smart Bensinstation